Kratzke ist der Name folgender Orte:

Kraczki, Ortsteil von. Sadki, Polen 
Podtschinny, Siedlung in Russland